Cammin kan syfta på:

 Cammin in Pommern – tyska namnet på staden Kamień Pomorski i Polen
 Biskopsdömet Cammin –  ett furstbiskopsdöme i Pommern –1650
 Landkreis Cammin – en tidigare Landkreis i Pommern, Flemmingsche Kreis innan 1818 och Kreis Cammin efter 1939, upphörde 1945
 Cammin, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Mecklenburg-Vorpommern